Termenul „Du Bois” se poate referi la:

 Charles du Bois (1874 - 1963), dermatolog elvețian
 Charles Frédéric Dubois (1804–1867), naturalist belgian
 Emil Heinrich Du Bois-Reymond (1818-1896), fiziolog german
 François Du Bois, compozitor francez
 Paul Du Bois-Reymond (1831-1899), matematician german
 William Edward Burghardt Du Bois (1868-1963), sociolog american
 Karl Wilhelm Heinrich Freiherr du Bois du Thil (1777-1859), prim-ministru al Marelui Ducat Hessa.

Vezi și
 Dubois, Bois